Андские олени () — род млекопитающих семейства оленевых. Эндемики Анд.

Олени имеют коренастое толстое тело и короткие ноги.

Эти млекопитающие живут на большой высоте летом, а зиму встречают в покрытых лесом долинах. Предпочтение отдаётся районам с источниками пресной воды. Это растительноядные животные, питаются травой, листьями и лишайниками, которые находят между скалами.

Андские олени составляют основу кухни андского региона с доколумбовых времен. Перуанцы охотились на оленей.

Ранее рассматривали в составе рода Odocoileus, является сестринским родом к северным оленям (Rangifer). Различают два вида этого рода:

 Hippocamelus antisensis
 Hippocamelus bisulcus

Оленевые
Роды млекопитающих